Agnieszka Wielgosz (ur. 1972) – polska aktorka
 Anna Wielgosz (ur. 1993) – polska lekkoatletka
 Bartosz Wielgosz (ur. 1973) – polski muzyk
 Przemysław Wielgosz (ur. 1969) – dziennikarz i publicysta lewicowy
 Roman Wielgosz (1920–1988) – polski żużlowiec